Херој се може односити на:

 Јунак
 Хероj (филм из 1983)
 Херој (филм из 1992)
 Херој (филм из 2002)
 Хероj (филм из 2007)
 Херој Совјетског Савеза
 Херој Руске Федерације — највише почасно звање у Руској Федерацији
 Херој рада Руске Федерације
 Херој Народне Републике Бугарске
 Херој Народне Републике Монголије
 Херој социјалистичког рада
 Народни херој

 Југославенска подморница Херој